Mniszech ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Mniszech († 1614), polnisch-litauische Adelige

Siehe auch:
 Mniszech-Palast (Warschau), heute Sitz der belgischen Botschaft in Warschau, Magnaten-Palast aus dem 18. Jahrhundert